Miejscowości w USA:
 Elrod – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
Gminy w USA:
 Elrod (ang. Elrod Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark